Флаг внутригородского муниципального образования поселение Коко́шкино в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 апреля 2007 года как флаг муниципального образования городское поселение Кокошкино Наро-Фоминского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Кокошкино в городе Москве) и 29 мая 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3315.

Флаг составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего края которого жёлтая полоса шириной в 1/3 ширины полотнища, в середине полотнища фигуры из герба поселения: на жёлтой части — красный кокошник, на голубой части — белый якорь и четыре жёлтые стрелы».

Обоснование символики 
Посёлок Кокошкино назван по фамилии землевладельцев Кокошкиных, имевших здесь усадьбу в конце XIX — начале XX века. Владелец усадьбы Фёдор Фёдорович Кокошкин (1871—1918) — магистр, приват-доцент, профессор кафедры государственного права Московского университета. Он стал одним из основателей партии «кадетов» (конституционных демократов), был членом 1-й Государственной Думы (её секретарь), но был расстрелян после начала Октябрьской революции. Его дед, также Фёдор Фёдорович (1773—1838) (в этом роду все старшие сыновья носили имя Фёдор) — действительный статский советник, московский прокурор, драматург, директор императорских театров в Москве, председатель Московского общества любителей российской словесности.

В основу флага городского поселения положен герб поселения, составленный из фигур родового герба Кокошкиных (в лазурном поле якорь и четыре стрелы).

Фигура кокошника (истинно русского женского головного убора), аллегорически указывает на название поселения.

Кокошник является символом скромности и целомудрия.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ красоты, праздника, мужества, жизнеутверждающей силы.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, невинности, освобождения.

Примечания 

Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением стрелы